


Lista de mai jos conține localitățile din județul Brașov.

Vezi și 
Județele României

Brașov
Localități
 Listă, Localități